

Localidades

Mount Zion (Geórgia)
Mount Zion (Illinois)

Desambiguações de topônimos